Il singolare del torneo di tennis British Hard Court Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Ángel Giménez 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Balázs Taróczy (semifinali)
 Víctor Pecci (primo turno)
 Christopher Mottram (secondo turno)
 Heinz Günthardt (primo turno)

 José Higueras (quarti di finale)
 Pedro Rebolledo (secondo turno)
 Manuel Orantes (campione)
 Jose Luis Damiani (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1982